Bakeš ist der Familienname folgender Personen:
 David Bakeš (* 1982), tschechischer Snowboarder
 Milan Bakeš (* 1963), tschechischer Sportschütze